Цзянькунь или Цзянь-кун () () — второе государство енисейских кыргызов в эпоху древнего мира существовавшее в период с 91 года до н.э. по 49 года до н.э.

История 
Сведения о вассальном хуннам владении Цзянькунь В 49 году до н.э. к северу от восточных границ усуней упоминаются в Ханьшу. Советский востоковед и специалист по исторической географии Л. А. Боровкова локализовала его в Восточном Тянь-Шане к северу от хребта Боро-Хоро и к западу от пустыни Дзосотын-Элисун.

Так же сведения о самостоятельном государстве енисейских кыргызов в северной части Восточного Тянь-Шаня в 56 году до н.э. упоминаются в письменных источниках древнекитайского историка Бань Гу.

Использованная литература

Примечания 

История Сибири
История Алтая
Исторические государства Сибири